Абсолютный чемпионат России по самбо 2014 года прошёл в городе Верхняя Пышма 6-11 марта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов.  Главный судья — судья международной категории Б. Л. Сова, главный секретарь — судья международной категории Р. М. Закиров.

Медалисты

Ход соревнований

Утешительные схватки

Ссылки 
 
 

Абсолютные чемпионаты России по самбо
Март 2014 года
Чемпионаты России в 2014 году
2014 год в самбо
Спортивные соревнования в Верхней Пышме
2014 год в Свердловской области